Hemmer bezeichnet verschiedene Inhibitoren:

 ACE-Hemmer
 COMT-Hemmer
 Gyrasehemmer 
 Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer) 
 Neuraminidase-Hemmer
 PDE-5-Hemmer
 Reninhemmer
 Selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer 
 Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
 Wehenhemmer siehe Tokolytikum

Hemmer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Hemmer, deutscher Mediziner (Neurologe)
 Dominik Hemmer (* 1992), österreichischer Musikproduzent, Komponist und Keyboarder
 Frank D. Hemmer (* 1930), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Friedrich Hemmer (1903–1993), katholischer Pfarrer und Ehrenbürger von Külsheim
 Hans von Hemmer (1869–1931), bayerischer Offizier, zuletzt Generalmajor
 Hans-Rimbert Hemmer (* 1941), emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre
 Heinrich Hemmer (1886–1942), deutscher Staatsbeamter; Staatssekretär in der Reichskanzlei
 Ingrid Hemmer (* 1954), deutsche Geographin und Hochschullehrerin
 Jarl Hemmer (1893–1944), finnlandschwedischer Dichter und Übersetzer
 Johann Jakob Hemmer  (Pseudonym Jakob Domitor; 1733–1790), deutscher Meteorologe, Physiker und Sprachforscher
 Klaus-Peter Hemmer (* 1941), deutscher Erziehungswissenschaftler und Grundschulpädagoge
 Ludwig Hemmer († 1925), deutscher Drucker und Grafiker in Hannover
 Manfred Hemmer (* 1937), deutscher Politiker und ehemaliger nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter der SPD

 Michael Hemmer (* 1962), deutscher Hochschullehrer
 Nina Hemmer (* 1993), deutsche Ringerin
 Otto Hemmer (1912–1968), deutscher Verwaltungsjurist und Oberbürgermeister der Stadt Völklingen
 Pierre Hemmer (1912–1976), luxemburgischer Mittelstreckenläufer
 Simon Hemmer (* 1978), deutscher Maler

Hemmer ist eine von mehreren volkstümlichen Bezeichnungen für die giftige Pflanze Weißer Germer.

Siehe auch:
 Hemer (Begriffsklärung)
 Hemmung
 Hemmen